Дуда има више значења:
 Дуда (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Дуда (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Дуда (фудбалер), португалски фудбалер